Cygnus – identificativo zoologico del genere di uccelli acquatici dal lungo collo comunemente chiamati cigni in lingua italiana.
Cygnus – costellazione celeste idealmente raffigurante un cigno (uccello acquatico)
Cygnus X – nube molecolare gigante posta nel cuore della Via Lattea
Cygnus X-1 – sorgente di raggi X osservabile nella costellazione del cigno
Cygnus X-1 – brano musicale dei Rush.
Cygnus – veicolo spaziale sviluppato della Orbital Sciences Corporation
Cygnus Yamaha – Maxiscooter 125cc prodotto dalla Yamaha
Cygnus Solutions  – azienda statunitense di supporto commerciale per il software libero